Гламаздинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Хомутовском районе Курской области Российской Федерации.

Административный центр — село Гламаздино.

История 
Статус и границы сельсовета установлены Законом Курской области от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области».

Законом Курской области от 26 апреля 2010 года № 26-ЗКО в состав сельсовета включены населённые пункты упразднённых Стрекаловского и Малеевского сельсоветов.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования

Муниципальные образования Хомутовского района
Сельские поселения Курской области